Dąbrówno ist ein polnischer Ortsname:
 Dąbrówno, Dorf und Gmina im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gilgenburg im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Dąbrówno (Potęgowo), Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Schöneichen, Kreis Stolp, Pommern

Siehe auch: Dąbrowa